Il doppio  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma solo Zimonjić ha partecipato quest'anno in coppia con Michaël Llodra e ha perso in finale contro Jürgen Melzer e Philipp Petzschner, 6–4, 3–6, [10–5].

Teste di serie 

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (campioni)

 Mahesh Bhupathi /  Marcel Granollers (quarti di finale) 
 Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (finale)

Tabellone

Note 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2011
ATP World Tour 2011